Sitionovensi – abitanti di Sítio Novo (Maranhão)
Sitionovensi – abitanti di Sítio Novo (Rio Grande do Norte)
Sitionovensi – abitanti di Sítio Novo do Tocantins